Aleksandra Vujović – ex cestista montenegrina
 Goran Vujović – calciatore montenegrino
 Marija Vujović – modella montenegrina
 Nikola Vujović – calciatore montenegrino
 Svetozar Vujović – calciatore jugoslavo
 Zlatko Vujović – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo
 Zoran Vujović – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Veselin Vujović – ex pallamanista e allenatore di pallamano montenegrino
 Vladimir Vujović – ex calciatore e allenatore di calcio montenegrino